CDR – format grafiki wektorowej
 CDR – informacja o połączeniu teleinformatycznym
 CDR (od ang. complementarity-determining region) – rejon determinujący dopasowanie, część paratopu oraz receptora limfocytu T

Zobacz też 
 CD-R – płyta kompaktowa jednokrotnego zapisu